Ilıcak ist der Familienname folgender Personen:

 Erman Ilıcak (* 1967), türkischer Geschäftsmann
 Nazlı Ilıcak (* 1944), türkische Journalistin und ehemalige Politikerin